Michael Schumacher (1957), calciatore tedesco
Michael Schumacher (1961), ballerino e coreografo statunitense
Michael Schumacher (1969), pilota automobilistico tedesco
Michael Schumacher (1982), attore tedesco
Michael Schumacher (1993), hockeista su ghiaccio svedese